Кармонита ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 38,9 км². Население — 573 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса